A 2008. évi nyári olimpiai játékok férfi 110 méteres gátfutás  versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 18. és 21. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. 

A kvalifikáció során az A-szint 13,55 másodperc, míg a B-szint 13,72 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 110 méteres gátfutásban:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első négy helyezettje automatikusan a negyeddöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 futó jutott tovább.

Negyeddöntő 
Minden futam első három helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 4 futó jutott tovább.

Elődöntő 
Mindkét futam első négy helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 21-én futották.

Források 

F00110